Le Sport Union Dives Cabourg est un club français de football basé à Dives-sur-Mer et Cabourg. Aujourd'hui, le SU Dives évolue en National 3.

Historique 

Le club est fondé en 1929 sous l'impulsion de l'usine électro métallurgique implantée sur la commune.

En 1999, le club accède pour la première fois de son histoire aux  de finale de coupe de France (défaite 0-1 face à Lille) au Stade Michel-d'Ornano de Caen.

Le club est sacré champion de DH Basse-Normandie en 2002. Il évolue en CFA 2 pendant neuf saisons, de 2002 à 2011.

Le club se rapproche de l'AS Cabourg pour une fusion et le club devient le Sport Union Dives Cabourg. Les jeunes des deux clubs jouaient déjà en Entente. 

Le club est sacré champion de DH Basse-Normandie en 2016 et il évoluera donc en CFA2 dans le Groupe F (Rhône Alpes - Auvergne - Corse) pour la saison 2016/2017.

Pour la saison 2017-2018 en national 3, le club est revenu en zone Normandie. 

En , le club est relégué en régional 1 à la suite de la défaite contre le FC Oissel.

En , le club accepte de louer son stade pour accueillir le  de coupe de France entre le club voisin de Villers-Houlgate (R3) face au club de Ligue 2 du Havre, score final 1-5 pour les Havrais, avec un taux de remplissage de supporters jamais atteint dans l’histoire du club. En , le club annonce le départ après dix-sept ans à la tête du club de son emblématique président Laurent Moineaux. Dans les jours qui suivent, à la suite de l’arrêt du championnat de Régional 1 à cause du Covid-19, le club est promu en National 3 ex (CFA2). Le nouveau président du club s’appelle Jérôme Huché. Le , seulement dix-huit mois après son arrivée au poste de président du club, on apprend que Jérôme Huché renonce à son poste pour des raisons personnelles. Le , Bertrand Baron devient le nouveau président du club avec un nouveau projet comme mission, maintenir le club en N3 puis stabiliser le club sur trois ans.

Personnalités du club 
 Philippe Clément (coach du club)
 Benjamin Morel (ancien joueur du club et ancien professionnel) passé par le SM Caen en Ligue 1 , Amiens SC Ligue 2 et le Clermont Foot Ligue 2.
 Laurent Moineaux (ancien président du club pendant 17 ans.)

Palmarès 
 DH Basse-Normandie (1)
 Champion : 2002, 2016
 Vice-Champion : 2012, 2014

 PH Basse-Normandie (2)
 Champion : 1981, 1996

 PH Normandie (1)
 Champion : 1960
 Vice-Champion : 1947, 1965

  Division District Basse-Normandie (1)
 Champion : 1958

  Division Normandie Centrale 
 Vice-Champion : 1933, 1938

 Promotion Normandie Centrale (1)
 Champion : 1931

  Normandie Centrale (1)
 Champion : 1930

 Coupe de Basse-Normandie
 Finaliste : 2007

Bibliographie 
 Jacques Simon, Un siècle de football normand, Bayeux, Éditions Charles Corlet, 1998

Notes et références

Liens externes 
 

Sport dans le Calvados
Club de football fondé en 1929
Club de football en Normandie